Rečica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Rečica, un village situé dans la municipalité de Han Pijesak et dans la République serbe de Bosnie ;
Rečica, un village situé dans la municipalité de Novi Grad, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rečica, un village situé dans la municipalité d'Olovo, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Rečica, une localité située dans la municipalité de Karlovac, comitat de Karlovac ;
en Serbie
Rečica, un village situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica ;
Rečica, un village situé dans la municipalité de Kladovo, district de Bor ;
Rečica, un village situé sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo ;
Rečica, un village situé dans la municipalité de Žitorađa, district de Toplica ;
Reçicë/Rečica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Podujevë/Podujevo, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).